F.F. je sedmi studijski album sastava Gustafi, objavljen 2006.

Album je objavljen pod izdavačkom kućom Dancing Bear. Skraćenica F.F. u imenu albuma dolazi od "Freak Folk". Album je 2007. godine nagrađen diskografskom nagradom Porin za najbolji rock album.

Popis pjesama 

Albumi sastava Gustafi
Albumi iz 2006.